Il singolare  del MPS Group Championships 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Caroline Wozniacki era la detentrice del titolo e ha battuto in finale Ol'ga Govorcova 6–2, 7–5.

Teste di serie

  Caroline Wozniacki (campionessa)
  Al'ona Bondarenko (primo turno)
  Dominika Cibulková (semifinali)
  Elena Vesnina (semifinali)

 Anastasija Pavljučenkova (quarti di finale)
 Aleksandra Wozniak (quarti di finale)
 Virginie Razzano (ritiro per infortunio)
 Melanie Oudin (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

MPS Group Championships 2010